Andrej Hebar (né le  en République socialiste de Slovénie) est un joueur professionnel de hockey sur glace slovène.

Biographie

Carrière en club 
Après avoir été notamment formé en Suède au Frölunda HC, il rejoint en 2002 le HC Havířov Panthers avec qui il débute en Extraliga. Il joue ensuite pour différents clubs tchèques et slovènes. En 2007, il signe au HK Jesenice en EBEL.

Carrière internationale 
Il représente l'Équipe de Slovénie de hockey sur glace aux différentes compétitions internationales séniors depuis 2006.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2000-2001|| Frölunda HC || J18 Allsvenskan || 11|| 6|| 3|| 9|| 20|| || || || || 
|-
| 2000-2001 || Frölunda HC || J20 Superelit || 4|| 0|| 0|| 0|| 2|| || || || || 
|-
| 2001-2002|| Frölunda HC || J18 Allsvenskan || 6|| 2|| 5|| 7|| 6|| || || || || 
|-
| 2001-2002 || Frölunda HC || J20 Superelit || 28|| 5|| 4|| 9|| 16|| || || || || 
|-
| 2002-2003 || HC Havířov || Extraliga U20 || 19|| 6|| 10|| 16|| 43|| || || || || 
|-
| 2002-2003 || HC Havířov || Extraliga || 23|| 1|| 1|| 2|| 20|| || || || || 
|-
| 2002-2003 || HDD ZM Olimpija || Ligue Slovène || || || || || || 4|| 0|| 0|| 0||0 
|-
| 2002-2003 || HDD ZM Olimpija || Ligue slovène Jr. || || || || || || 1|| 0|| 0|| 0||0 
|-
| 2003-2004 || HC Oceláři Třinec || Extraliga U20 || 31|| 16|| 8|| 24|| 103|| || || || || 
|-
| 2003-2004 || HC Oceláři Třinec || Extraliga || 12|| 0|| 0|| 0|| 2|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2003-2004 || HC Havířov || 1.liga || 15|| 0|| 4|| 4|| 17|| || || || || 
|-
| 2004-2005 || HDD ZM Olimpija || Ligue Slovène ||13 ||2 || 2|| 4|| 10|| || || || || 
|-
| 2004-2005 || HC Oceláři Třinec || Extraliga U20 || 2|| 1|| 1|| 2|| 0|| || || || || 
|-
| 2004-2005 || HC Oceláři Třinec || Extraliga || 14|| 1|| 1|| 2|| 4|| || || || || 
|-
| 2004-2005 || HC Slezan Opava || 1.liga || 18||7 ||4 ||11 ||73 || || || || || 
|-
| 2004-2005 || HC Olomouc || 1.liga || 23|| 5|| 5|| 10|| 41|| || || || || 
|-
| 2005-2006 || HC Olomouc || 1.liga || 25|| 2|| 0|| 2|| 10|| || || || || 
|-
| 2005-2006 || HK Slavija || Ligue Slovène || 18|| 9|| 3|| 12|| 16|| || || || ||
|-
| 2006-2007 || HC Oceláři Třinec || Extraliga || 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| || || || || 
|-
| 2006-2007 || HDD ZM Olimpija || Ligue Slovène || 22|| 13|| 10|| 23|| 34|| 5|| 2|| 2|| 4|| 6
|-
| 2006-2007 || HDD ZM Olimpija || Interliga || 15|| 3|| 5|| 8|| 26|| 5|| 2|| 2|| 4|| 6
|-
| 2007-2008 || HK Jesenice || Ligue Slovène || || || || || ||8 ||3 ||4 || 7|| 29
|-
| 2007-2008 || HK Jesenice || EBEL || 45|| 4|| 3|| 7|| 32|| 5|| 0|| 1|| 1||4 
|-
| 2008-2009 || HK Jesenice || EBEL || 40|| 14|| 18|| 32|| 38|| 5|| 0|| 2|| 2|| 10
|-
| 2008-2009 || HK Jesenice || Ligue Slovène || || || || || ||6 ||3 ||2 || 6|| 20
|-
| 2009-2010 || HK Jesenice || EBEL || 40|| 15|| 16|| 31|| 94|| || || || || 
|-
| 2009-2010 || HK Jesenice || Ligue Slovène || || || || || || 10|| 4|| 5|| 9|| 48
|-
| 2010-2011 ||HDD Olimpija Ljubljana || EBEL || 20|| 11|| 9|| 20|| 92|| || || || || 
|-
| 2010-2011 || HDD Olimpija Ljubljana || Ligue Slovène || 3|| 1|| 4|| 5|| 4|| 4|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
| 2010-2011 || Eagles du Colorado || LCH || 10|| 3|| 3|| 6|| 4|| || || || || 
|-
| 2011-2012 ||HDD Olimpija Ljubljana || EBEL || 6|| 0|| 1|| 1|| 14||- || -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || IF Troja-Ljungby || Allsvenskan || 32|| 5|| 7|| 12|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || KHL Medveščak || EBEL || 6|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || HDD Olimpija Ljubljana || EBEL || 25|| 7|| 7|| 14|| 44|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || HDD Olimpija Ljubljana || Ligue Slovène || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 4|| 0|| 5|| 5|| 0
|-
|2013-2014 || HDD Olimpija Ljubljana || EBEL || 48|| 12|| 12|| 24|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || HKm Zvolen|| Extraliga slovaque ||5 || 3|| 2|| 5|| 6|| 4|| 0|| 0|| 0|| 35
|-
|2014-2015 || HKm Zvolen || Extraliga slovaque ||9 || 2|| 3|| 5|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || HDD Olimpija Ljubljana || EBEL || 40|| 3|| 4||7 || 19|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || HDD Olimpija Ljubljana || Ligue Slovène || 1||0 || 0||0 ||0 || 4|| 1|| 0|| 1||4
|-
|2015-2016 || HDD Olimpija Ljubljana || EBEL || 27|| 10|| 7|| 17|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Brûleurs de Loups de Grenoble || Ligue Magnus || 14|| 2|| 8|| 10|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Újpesti TE || MOL Liga || 39 || 23 || 22 || 45 || || 12 || 5 || 2 || 7 || 
|-
| 2017-2018 || HK Olimpija || Alps HL || 40 || 22 || 26 || 48 || 47 || 4 || 2 || 2 || 4 || 16
|-
| 2017-2018 || HK Olimpija || Ligue slovène || 9 || 10 || 9 || 19 || 41 || 7 || 3 || 7 || 10 || 12
|-
| 2018-2019 || Újpesti TE || Erste Liga || 56|| 24|| 22|| 46|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || HDD Jesenice || Ligue slovène || 8|| 10|| 4|| 14|| 4|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2019-2020 || HDD Jesenice || Alps HL || 44|| 15|| 25|| 40|| 49|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || HDD Jesenice || Ligue slovène || 10|| 2|| 9|| 11|| 6|| 7|| 1|| 4|| 5|| 4
|-
| 2020-2021 || HDD Jesenice || Alps HL || 34|| 10|| 18|| 28|| 17|| 8|| 1|| 4|| 5|| 4

Au niveau international 

| 2001 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans D2 ||4||4||4||8|| 2|| +6|| align="left"|
|- 
| 2002 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans D1 ||5||2||5||7|| 8|| +7|| align="left"|
|-
| 2002 || align="left"| Championnat du monde junior D1 ||5||0||0||0|| 10|| -6|| align="left"|
|- 
| 2003 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans D1 ||5||2||4||6|| 37|| +3|| align="left"|
|-
| 2004 || align="left"|Championnat du monde junior D1 ||5||2||2||4|| -1||4|| align="left"|
|- 
| 2006 || align="left"|Championnat du monde ||6||0||0||0|| 0||0|| align="left"|
|-
| 2008 || align="left"| Championnat du monde ||5||0||0||0|| 6|| -1|| align="left"|
|-
| 2009 || align="left"|Qualification Jeux olympiques || 3|| 1|| 2|| 3|| 4|| 0|| align="left"|
|-
| 2009 || align="left"| Championnat du monde D1 A|| 5|| 3|| 1|| 4|| 8|| 0|| align="left"|
|-
| 2010 || align="left"| Championnat du monde D1B|| 5|| 0|| 4|| 4||  2|| +6||align="left"| Médaille d'or de la division D1, groupe B
|-
| 2011 || align="left"| Championnat du monde || 6|| 1|| 0|| 1|| 4|| 0|| align="left"| Seizième de l'élite
|-
| 2012 || align="left"|Championnat du monde || 5|| 1|| 0|| 1||  4|| +1||align="left"| Médaille d'or de la division D1, groupe A
|-
| 2016 || align="left"|Championnat du monde || 5 || 0 || 1 || 1 || 6 || -1 ||align="left"| Médaille d'or de la division D1, groupe A
|-
| 2018 ||align="left"| Jeux olympiques || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 ||align="left"| Neuvième place
|-
| 2018 || align="left"|Championnat du monde || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || -1 ||align="left"|Cinquième de la division D1, groupe A

Roller in line hockey 
Durant l'intersaison, il a parfois pratiqué le Roller in line hockey.

Statistiques en Roller in line 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

| 2007 || Crne Vrane|| Ligue Slovène ||12||13||11||24||13.30

Références 

Naissance en septembre 1984
Naissance à Ljubljana
Naissance en RS de Slovénie
Joueur international slovène de hockey sur glace
Joueur de roller in line hockey
Joueur du HC Havířov
Joueur du HDD Olimpija Ljubljana
Joueur du HC Oceláři Třinec
Joueur du HC Slezan Opava
Joueur du HC Olomouc
Joueur du HK Slavija
Joueur du HK Jesenice
Joueur des Eagles du Colorado (LCH)
Joueur du IF Troja-Ljungby
Joueur du KHL Medveščak Zagreb
Joueur du HKm Zvolen
Joueur du Grenoble métropole hockey 38
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018